The Bohemian Girl (opera), een opera van Michael William Balfe uit 1843
 The Bohemian Girl (film, 1922), Britse film gebaseerd op de gelijknamige opera
 The Bohemian Girl (film, 1936), Amerikaanse film gebaseerd op de gelijknamige opera
 The Bohemian Girl (verhaal), kort verhaal uit 1912 van Willa Cather